Алексей Викторович Владимирский (8 ноября 1904 — 8 мая 1988) — советский военачальник, генерал-лейтенант (08.08.1955), один из двух генералов, награждённых четырьмя орденами Кутузова.

Биография 
Родился 8 ноября 1904 года в городе Замостье Люблинской губернии, Российской империи, ныне в Польше.

В годы Гражданской войны 
16 февраля 1920 года добровольно вступил в РККА и был направлен в состав 51-го военно-полевого строительства, с которым убыл на Южный фронт. В его составе красноармейцем воевал в Донской области. В июле 1920 года участвовал в боях по ликвидации врангелевского десанта полковника Назарова, прорвавшегося из Крыма в район станиц Платовская, Мартыновка, Константиновская. После разгрома десанта часть, в которой служил Владимирский, была переброшена в Туапсе и в составе Трудовой армии вела ликвидацию бандитизма и остатка белогвардейских отрядов.

В начале 1921 года переводится на Туркестанский фронт в 78-й этапный батальон в город Ташкент. В мае убыл с ним на Бухарский фронт, где участвовал в боях с басмачами.

В межвоенные годы 
В марте 1923 года был демобилизован.

В октябре 1923 года поступил в Саратовскую пехотную школу. После её окончания был направлен в 190-й стрелковый полк 64-й стрелковой дивизии в город Смоленск, где проходил службу командиром взвода полковой школы, командиром стрелковой роты и врид начальника полковой школы.

С апреля 1931 по май 1934 года учился в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, затем был назначен помощником начальника 1-го отделения штаба 58-й стрелковой дивизии УВО в городе Черкассы. С февраля 1935 года исполнял должность помощника начальника 2-го отдела (боевой подготовки) штаба округа.

В июле 1937 года переведен в город Одесса пом. начальника 1-го отдела штаба 6-го стрелкового корпуса. В октябре 1937 года уволен в запас. Работал руководителем военной кафедры в Одесском химико-технологическом институте консервной промышленности.

В мае 1939 года Владимирский был восстановлен в кадрах РККА и назначен помощником начальника 1-го отдела штаба 15-го стрелкового корпуса в город Коростень. В этой должности в сентябре 1939 года участвовал в походе Красной армии в Западную Украину. Корпус действовал в направлении Сарны, Ровно, Луцк, Ковель, Любомль, Холм, Пяски; имел 3 боевых столкновения: при прорыве овладении Сарненским УРом, при ликвидации пограничного корпуса в районе Вытычно.

В ходе Советско-финляндской войны 1939—1940 гг. корпус действовал на Карельском перешейке в составе 13-й армии, наступая в направлении Валк-Ярви, озера Вуокси, Ораван-коле. За мужество и героизм в боях Владимирский 7 апреля 1940 года был награждён орденом Красного Знамени.

В ходе похода Красной армии в Бессарабию 15-й стрелковый корпус действовал в направлении Ямполь, Бельцы, Фалешты, Скуляны. В ноябре 1940 года майор Владимирский был назначен начальником 1-го отделения оперативного отдела штаба 5-й армии КОВО.

В годы Великой Отечественной войны 
С началом войны 5-я армия в составе Юго-Западного фронта участвовала в приграничном сражении с превосходящими силами противника на госгранице южнее города Брест, на реках Стырь и Случь, затем на оборонительных позициях Коростеньского УРа. В ходе Киевской оборонительной операции её войска участвовали в контрударе по прорвавшейся группировке противника (август 1941 г.). Затем вместе с армией отходил в направлении Владимир-Волынский — Луцк — Сарны — Олевск — Овруч — Чернобыль — Чернигов — Прилуки — Пирятин — Городище — Дрюковщина. С 21 по 29 сентября Владимирский находился в окружении, после выхода из которого состоял в резерве отдела кадров Брянского фронта. Участвовал в Орловско-Брянской оборонительной операции.

С конца декабря 1941 года подполковник Владимирский занимал должность заместителя начальника штаба — начальника оперативного отдела штаба 3-й армии Брянского фронта.

В марте 1942 года он назначается командиром 137-й стрелковой дивизии. 19 апреля 1942 года Владимирский в боевой обстановке утерял свою полевую сумку с боевыми документами по организации наступательной операции под Мценском. За это, а также ввиду отсутствия командного опыта в должности в июне 1942 года был отстранен от командования дивизией и назначен заместителем командира 287-й стрелковой дивизии.

В июле 1942 года вновь идет на повышение и назначается заместителем начальника штаба 3-й армии, которая участвовала в Орловской и Брянской наступательных операциях.

В мае 1944 года генерал-майор Владимирский был назначен начальником штаба 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Её войска отличились в Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской и Берлинской наступательных операциях.

Член ВКП(б) с 1945 года.

За время войны Владимирский был пять раз упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенные годы 
После войны в июле 1945 года назначается начальником штаба Бакинского ВО, однако в должность не вступил. В том же месяце был направлен в ГСОВГ начальником штаба 47-й армии, а с декабря находился в той же должности в 8-й гвардейской армии.

В сентябре 1946 года назначен старшим преподавателем кафедры оперативного искусства Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова.

С января 1947 года занимал должность начальника оперативного управления — заместителя начальника штаба ОдВО, а с апреля 1948 года — ЗабВО.

С февраля 1951 года исполнял должность 1-го заместителя начальника штаба — начальника оперативного управления штаба ПрикВО.

С ноября 1953 по сентябрь 1954 года находился на учёбе на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем был назначен начальником штаба Юж.-УрВО.

В январе 1955 года переведен начальником штаба и членом Военного совета ПрибВО.

С мая 1960 года генерал-лейтенант Владимирский был старшим преподавателем кафедры стратегии в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова.

В марте 1964 года уволен в запас.

Является автором мемуарной книги «На киевском направлении. По опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июне—сентябре 1941 г.».

Умер 8 мая 1988 года. Похоронен на .

Награды 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (7.4.1940, 06.10.1943, 03.11.1944, 20.04.1953)
 три ордена Кутузова I степени (23.08.1944, 06.04.1945, 29.05.1945)
 орден Суворова II степени (03.06.1944)
 орден Кутузова II степени (27.08.1943)
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Медали СССР

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен А. В. Владимирский.
 За овладение сильными опорными пунктами обороны немцев Варка, Груйец, Козенице, Солец, Зволень, Бялобжеги, Едлинск, Илжа, а также занятие более 1300 других населенных пунктов. 16 января 1945 года. № 221
 За овладение крупнейшим промышленным центром Польши городом Лодзь и городами Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин и Ленчица — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев. 19 января 1945 года. № 233
 За овладение городами Ландсберг, Мезеритц, Швибус и Цюллихау — крупными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Франкфурту-на-Одере. 31 января 1945 года. № 266
 За овладение городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфелъде, Карлсхорст, Кепеник и прорыв в столицу Германии Берлин. 23 апреля 1945 года. № 339
 За завершение ликвидации группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина. 2 мая 1945 года. № 357

Других государств
 Командор Ордена Британской Империи Великобритания (1944)
 Орден «Крест Грюнвальда» II степени ПНР, (1945)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР, (1945)

Память

Сочинения 
 Владимирский А. В. На киевском направлении. По опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июне—сентябре 1941 г. — М.: Воениздат, 1989.

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Кутузова

Литература 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники Бессарабского похода Красной армии (1940)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Саратовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск
Члены КПСС
Мемуаристы СССР